Forest County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Forest County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Forest County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin

Související články 
 Forrest County – okres státu Mississippi